Il singolare del torneo di tennis ATP Challenger Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Martín che ha battuto in finale Julian Reister 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Marcel Granollers (primo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)
 Christophe Rochus (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (quarti di finale)

 Pablo Andújar (primo turno)
 Jan Hernych (primo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Alberto Martín (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Trophy 2008